Raymond de Biolley (1789-1846), Belgisch senator.
 Raymond de Biolley (1866-1937), Belgisch volksvertegenwoordiger en kleinzoon van de vorige.